Sandgerði kan syfta på följande platser:

Island 

 Sandgerði (ort i Island), Suðurnes, 
 Sandgerðisbær, kommun, Suðurnes, 

Robotskapade Islandförgreningar